Старгард-Щециньски:

 Старгард-Щециньски — город в Западно-Поморском воеводстве Польши.
 Старгард-Щециньски — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Старгардский повят, Западно-Поморское воеводство.
 Старгард-Щециньски — железнодорожная станция в городе Старгард-Щециньски.